Rodzina na Maxa – polski serial komediowo-obyczajowy telewizji Polsat udostępniony 9 września 2022 na platformie VOD Polsat Box Go oraz emitowany od 4 marca 2023 na antenie telewizji Polsat oparty na nowozelandzkim serialu Step Dave realizowanym w latach 2014–2015.

Obsada

Obsada główna i drugoplanowa

Obsada gościnna

Produkcja 
W listopadzie 2021 roku poinformowano o produkcji nowego serialu pt. Rodzina na Maxa z Nikodemem Rozbickim i Anną Smołowik, do którego ruszyły zdjęcia. W obsadzie znaleźli się także Helena Sujecka, Ewa Kasprzyk, Grzegorz Małecki, Sonia Bohosiewicz, Filip Orliński, Ina Sobala, Zofia Stafiej, Maksymilian Zieliński, Zofia Świątkiewicz i Mila Jankowska.

Od 9 września do 2 grudnia 2022 roku wszystkie odcinki pierwszego sezonu zostały udostępnione na Polsat Box Go.

W sierpniu 2022 roku poinformowano o planach produkcji 2. sezonu serialu, do którego zdjęcia rozpoczęły się w październiku tego samego roku, gdzie dołączyli się Krzysztof Czeczot i Krzysztof Zawadzki.

Spis serii

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Strona internetowa serialu

Filmy kręcone w Warszawie
Polskie telewizyjne seriale komediowe
Polskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2022